Vladislav II. Jagelović (1456. — 1516.), češki i ugarsko-hrvatski kralj
Vladislav II. Jagelović, poljski kralj (1362. – 1434.)
Vladislav II. Vlaški (???? - 1456.)